Kochhann ist der Familienname folgender Personen:

 Josh Kochhann (* 1975), deutscher Radiojournalist und DJ